Дми́трий Ти́хонов:
 Тихонов, Дмитрий Владимирович (род. 1988) — российский футболист.
 Тихонов, Дмитрий Вячеславович (Александр Аверманович Ливер, род. 1964) — участник музыкальной группы «Н.О.М.», вокалист женевского оперного театра.
 Тихонов, Дмитрий Захарович (в монашестве Серафим; 1935—2000) — епископ РПЦ, архиепископ Пензенский и Кузнецкий. Тихонов, Дмитрий Иванович (1906—1987) — доктор исторических наук, исследователь истории и этнографии уйгуров.